Onderdistrict in Indonesië
 Sudimoro (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Sudimoro (Semaka), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Sudimoro (Purworejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Sudimoro (Srumbung), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Sudimoro (Teras), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Sudimoro (Tulung), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Sudimoro (Sudimoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java
 Sudimoro (Tulangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java